Serbiens fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i Serbien, og landsholdet bliver administreret af Fudbalski savez Srbije. Holdet har deltaget i én enkelt slutrunde - VM i 2010.

For resultater før 2006 se Serbien og Montenegros fodboldlandshold og Jugoslaviens fodboldlandshold.

Spillerstatistik

Anførere (efter 1994)

Aktuel trup 
Truppen der blev udtaget til venskabskampen mod Rusland den 5. juni 2016.
Antal kampe og mål er opdateret efter kampen mod Rusland den 5. juni 2016.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Serbiens fodboldlandshold

Fodboldlandshold i Europa
Landshold